Удинское сельское поселение — муниципальное образование.

Бурятия 

Удинское сельское поселение Хоринского района

Новгородская область 

Удинское сельское поселение Боровичского района. Упразднено в 2010 году